Оле́г Хусаи́нович Кире́ев (род. , Уфа) — российский джазовый музыкант, саксофонист, композитор, продюсер.

Биография 
Окончил музыкальную школу в Уфе по классу фортепьяно. В 1978 году поступил в музыкальное училище на эстрадно-джазовое отделение по классу саксофон. Был призвал в армию. В 1982 году по приглашению самарского пианиста Григория Фаина в возрасте 19 лет вышел со своим армейским коллективом на сцену самарского фестиваля «Джаз над Волгой». В репертуаре были только авторские композиции в стиле джаз-рок.

После армии вернулся в Уфу и стал играть в различных местных коллективах. На его творчество оказали влияние тромбонист Вячеслав Назаров (экс-оркестр Олега Лунгстрема, «Аллегро»), был под впечатлением от выступлений приезжавших в Уфу «Аллегро» Левиновского, «Арсенала» Алексея Козлова, Игорь Бутман, Лариса Долина, записи Чика Кориа, Майлса Дейвиса, Джона Колтрейна, Декстера Гордона.

В 1986 году Киреев собрал ансамбль «Орлан». Концепция была ориентирована на создание джазовых обработок народной башкирской музыки в авторском изложении с использованием электроники и народных инструментов. Ансамбль был удостоен наград на фестивалях этнической и джазовой музыки, становясь лауреатом фестивалей как в стране, так и за рубежом.

В 1989 году «Орлан» выпустил на «Мелодии» альбом «Башкирские легенды». В 1991 году «Орлан» распадался, многие музыканты уехали в Таиланд. Киреев уехал в Польшу. В варшавском клубе Remont выступал с составом ансамбля Майлса Дейвиса, который выступал на фестивале Jazz Jamboree. До 1994 года прожил в Кракове, где являлся арт-директором джазового клуба Ogrudek. В 1994 году по приглашению американского саксофониста Бада Шенка уехал в Сиэтл для получения образования.

В 1996-м квартет Олега Киреева получил диплом «За выдающееся выступление» на фестивале в Монтрё, вскоре вышел записанный в Польше альбом Song For Sonny. В 1997 году Киреев впервые выступил на Бирмингемском международном джазовом фестивале в Великобритании, стал выступать в клубах и на фестивалях.

В 1998 году переехал в Москву, гастролировал и являлся организатором джазовых концертов, фестивалей и представлений. В 1999 году создал проект «Фэн Шуй Джаз Театр», тяготевший как к татаро-башкирской этнической музыке, так и вбиравший в себя музыку народов всего мира. Проект просуществовал до 2009 года. Музыканты выступали в Нью-Йорке на сцене Simphony Space в Манхэттене, журнал Jazz Improv NY в апреле 2008 года вышел с портретом Киреева на обложке. В 2007—2008 годах «Фэн Шуй Джаз Театр» гастролировал в Европе.

В 2006 году Киреев стал одним из основателей джазового клуба Москвы, расположенного в Брюсовом переулке в цокольном этаже здания, которое принадлежит Союзу московских композиторов. «Джазовая Мекка России» — так русские журналисты назвали этот клуб. 

В первый год своего существования клуб, по личному приглашению Киреева, представил мастеров джаза современности: Джошуа Редмана, Дайан Шуур, Бастера Уильямса, Виктора Бейли, Скотта Хэмилтона, Эла Фостера и других.

В 2011 г. сотрудничество с учредителями джаз клуба "Союз Композиторов" завершилось.

С 2006 года Киреев снова стал гастролировать в США, выступая на концертных площадках Нью-Йорка (клубы Iridium, Smalls, Smoke), Вашингтона (Blues Alley), Филадельфии, Сан-Франциско и т. д. В 2007 году на нью-йоркском лейбле Jazzheads вышел его этнический музыкальный проект «Мандала». В том же году альбом был заявлен в категории The Best Contemporary Jazz Album премии «Грэмми».

В 2009 году на студии Тони Беннетта в Нью-Йорке Киреев записал новый альбом с американскими музыкантами (Кит Джаворс — фортепьяно, И-Джей Стрикленд — ударные, Борис Козлов — бас), релиз которого состоялся в марте 2010-го.

Киреев стал одним из организаторов глобального международного фестиваля в Москве «Классика и джаз». Фестиваль проходил в период с 2011 по 2013 годы в парке Царицыно.

25 сентября 2010 года был назначен советником президента РБ по культуре.

В сентябре 2014г. Российский рекорд лэйбл «Арт Бит» выпустил двойной альбом Олег Киреева – «Орлан. Башкирский караван / Башкирские легенды». Этот релиз – исторический в главном, целевом смысле слова: не дать отличной музыке пропасть в архивах, вернуть ей достойное место в культуре России и, по возможности, украсить качественным современным звучанием. На выходе – образец этно-джаз-фьюжна, достойный как прослушивания, так и изучения начинающими джазменами. 

Тогда же "Арт Бит" выпустил альбом "Summertime" записанный Олегом Киреевым в дуэте с давним партнером и другом, джазовым пианистом Евгением Гречищевым. Альбом был записан и сведен на студии "Мосфильм" в 2014г.

В мае 2014г. Олег Киреев основал джаз клуб "Академический", который получил свое название благодаря своему месторасположению, в ресторане гостиницы "Академическая", расположенной на пересечении Шаболовки и Ленинского проспекта. В мае 2018г. джаз клуб переехал на ул. Арбат 38 стр 1. 

31 мая 2016 состоялся официальный релиз второго совместного с Китом Джаворсом альбома — «The Meeting». Альбом был записан в Нью Йорке весной 2015г., вышел на американском независимом лейбле Inarhyme Records и тем же летом достиг 25-й позиции в официальном хит-параде джазового радиовещания в США — Jazzweek, который складывается по результатам ротации треков на более чем 30 американских джазовых радиостанциях. В конце 2016г. JazzWeek опубликовало результаты статистики, согласно которым альбом «The Meeting» включён в 100 самых популярных джазовых альбомов США 2016 года.
В записи альбома приняли учатие титан джазовой трубы Том Харрелл (Tom Harrell), прославленный басист Бен Уильямс (Ben Williams) и изобретательного барабанщик И Джей Стрикланд (EJ Stricland), работавшего с Рави Колтрейном. Помимо iTunes-релиза, альбом вышел в виде делюкс-издания на компакт-диске, включающего два дополнительных трека и обширную статью прославленного джазового критика Ховарда Мэндела.

В 2019 г. Олег Киреев под псевдонимом ОлеК представил новый альбом «Romantic Sax». Музыка «дышит» нежностью и сочетает в себе романтическое настроение и глубокий приятный звук саксофона.

Основатель ивент-агентства «Арт Атмосфера».

Дискография 

 1989 — Ансамбль Олега Киреева «Орлан» — Башкирские легенды 
 1994 — «Романтик»
 1995 — Song for Sonny
 2000 — Love Letters
 2002 — Tea Art
 2003 — British concert
 2004 — Mandala
 2006 — Galaxy
 2006 — Eurasia
 2008 — Mandala — new edition
 2010 — Rhyme and Reason
 2012 — Орлан. Башкирский караван
 2014 — Summertime (c Евгением Гречищевым)
 2012 — Орлан. Башкирский караван / Башкирские легенды (2CD, переиздание)
 2016 — "The Meeting"
 2019 — "Romantic sax"

Студийные альбомы 

Государственные награды

1 марта 2012 — Народный Артист Республики Башкортостан

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Олега Киреева
 Страница Олега Киреева на портале Jazz.ru
 Олег Киреев в передаче Бориса Алексеева на радио «Эхо Москвы»
 Энциклопедия РБ
 Интервью джазовому порталу JazzPeople
 Интервью порталу ЗвукиРу
 Интервью СобакаРу
 Все альбомы

Арт-директора
Джазмены России
Саксофонисты России
Композиторы по алфавиту
Музыканты Уфы